'''Андрей Ложечников:
 Ложечников, Андрей Александрович (1907—1974) — Герой Советского Союза.
 Ложечников, Андрей Николаевич (род. 1980) — российский парафутболист.